Mamadou Bagayoko (Abidjan, 31 augustus 1989) is een Ivoriaans betaald voetballer. Hij komt momenteel uit voor het Belgische Oud Heverlee Leuven, maar wordt sinds januari uitgeleend aan KV Mechelen.

Spelerscarrière 
Bagayoko speelde zijn gehele professionele carrière in Slovakije tot op 15 juli 2015 Sint-Truidense VV aankondigde dat hij een eenjarig contract had getekend bij de club.

Statistieken

Noten

Ivoriaans voetballer